The Greatest bezeichnet:
 den Originaltitel des US-amerikanischen Filmdramas aus dem Jahr 2009 von Shana Feste, siehe Zeit der Trauer 
 den Originaltitel der US-amerikanischen Filmbiografie über den Boxer Muhammad Ali (1977), siehe Ich bin der Größte